Avegno (Itália) — comuna na província de Génova, região da Ligúria, na Itália
Avegno (Suíça) — comuna no cantão de Tessino, na Suíça

Desambiguações de topônimos